Appleseed kan syfta på:

Johnny Appleseed (1774–1845), amerikansk odlare
Appleseed (manga) – en japansk mangaserie skriven och illustrerad av Masamune Shirow
Appleseed (OVA) – en cyberpunk-OVA som är löst baserad på mangaserien med samma namn
Appleseed (film) – en japansk tecknad film från 2004 i regi av Shinji Aramaki